Жиро́ль () — название нескольких коммун во Франции:

 Жироль — в департаменте Луаре.
 Жироль — в департаменте Йонна.